Ctenus pilosus (Franganillo), een spinnensoort.
 Ctenus pilosus (Thorell), een spinnensoort.